Октя́брьский округ:
 Октябрьский округ (Архангельск)
 Октябрьский округ (Липецк)
 Октябрьский округ (Мурманск)
 Октябрьский округ (Омск)
 Октябрьский округ (Рязань)